Skautské odborky (odborné zkoušky pro vlčata, světlušky, žabičky, skautky, skauty, rovery a rangers) je sada specializovaných úkolů, podporujících skauty v excelenci ve specializovaných dovednostech dle vlastního výběru. Smyslem odborek je podporovat hlubší zájem skautů i o své ostatní koníčky a zájmy. Každá odborka sestává ze souboru povinných a volitelných podmínek, po jejichž splnění je skautovi odborka udělena, a smí si na rukáv kroje přišít nášivku dané odborky.

Vlčci a světýlka 
Vlčci a světýlka jsou odborky určené pro věkovou kategorii vlčat a světlušek (+ žabiček). Nášivka má podobu trojúhelníku se symbolem odborky. V roce 2018 začala revize dosud používaných vlčků a světýlek z roku 2002. V současnosti je používáno 56 těchto odborek + speciální odborky modrý šíp, 3 kapky rosy a 3 bílé tesáky.

Odborky skautek, skautů a vyšších věkových kategorií 
Pro skauty od 10 let jsou určeny skautské odborky. V roce 2016 se začaly používat nové odborky, které nahradily předchozí verzi z roku 1998. Na rozdíl od předchozí verze není plnění odborek limitováno věkem, pro rovery, rangers a dospělé je určen 3. stupeň s nejnáročnějšími podmínkami. Pro lepší orientaci jsou odborky řazeny do 10 tematických oblastí. Za splnění odborky náleží skautovi kulatá nášivka.

Zvláštní odborky 
Nejznámější ze skautských odborek jsou Tři orlí pera.

Reference

Externí odkazy 
Webové stránky nových odborek Junáka

Skautská vyznamenání, zkoušky a odznaky